kubanisch steht für:
 den karibischen Inselstaat Kuba betreffend, zum Beispiel
 Kubanisches Spanisch, eine Varietät der spanischen Sprache
 Kubanische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Kubas
 Kubanisch, einen Dialekt der Lesgischen Sprache

Siehe auch: